Де́лчево () — община в Северной Македонии. Расположена на востоке страны. Население составляет 17 505 человек (2002 год).

Административный центр — город Делчево.

Площадь территории общины 422,39 км².

Кроме города Делчево в состав общины входит ещё 21 село: Бигла, Ветрен, Вирче, Вратиславци, Габрово, Град, Дзвегор, Драмче, Илиово, Киселица, Косово-Дыбе, Нов-Истевник, Очипала, Полето, Разловци, Селник, Стамер, Стар-Истевник, Тработивиште, Турия и Чифлик.

Граничит с общинами Северной Македония:
 на западе — с общиной Виница;
 на юго-западе — с общиной Берово;
 на северо-западе — с общиной Македонска-Каменица;
 на юго-востоке — с общиной Пехчево;
и с Болгарией на востоке и севере.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины Делчево 
  
 

Общины Северной Македонии